Слово Володар може посилатися на:

 Володар — той, кому належить яка-небудь власність, майно; власник чого-небудь; господар. 
Володар — той, хто стоїть на чолі держави, краю і т. ін. (про короля, князя). (Володар Червоної Русі, князь Данило Романович; ватажки германських племен, що завоювали Західну Римську імперію, стали королями, володарями великих королівств). 
Той, хто має владу над ким-, чим-небудь, вільно розпоряджається кимсь або чимсь; велитель.  
в переносному значенні той або те, що має великий вплив на кого-, що-небудь. 
Володар перснів — епічний роман у жанрі «фентезі» 
Володар Бурі — американський кінофільм режисерки Кетрін Бігелоу
Володар світу — радянський дитячий художній фільм 1932 року
Володар світу (роман Жуля Верна)
Володар світу (роман Бєляєва)
Володар світу (роман Бенсона)
Дуб-Воло́дар — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні.
 Володарі часу (значення)

Примітки